Андрей Мельник: Мельник, Андрей Афанасьевич (1890—1964) — один из лидеров Организации украинских националистов.
 Мельник, Андрей Ярославович (род. 1975) — украинский дипломат, чрезвычайный и полномочный посол в ФРГ.